Бодя́к () — род многолетних или двулетних травянистых растений семейства .

Некоторые виды в народе называют осотом.

Ботаническое описание 
Травы с прямостоящими стеблями. Листья простые, листорасположение очередное.

Соцветия формируют корзинки округло-яйцевидной или яйцевидно-продолговатой формы, размером от 10 до 60 (70) мм в диаметре, расположенные одиночно на верхушках побегов или в пазухах.

Цветки с актиноморфным околоцветником, число лепестков 5 или 7 и более.

Плоды сухие семянки, сплющенные, 3—5 мм длиной, желтовато-бурого цвета, зачастую увенчаны хохолком из перистых волосков, собранных при основании в колечко.

Значение и применение 
Произрастает в лесах и на лугах, иногда проникает в посевы, бодяк полевой считается злостным сорняком.

Многие виды — медоносы. Отдельные виды пригодны для употребления в пищу, бодяк огородный может использоваться для приготовления салатов и супов. В декоративном цветоводстве открытого грунта используются  и

Классификация

Таксономия 
, 1754, Gard. Dict. Abr., ed. 4. [334]

Род Бодяк относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 

Некоторые из них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По информации базы данных The Plant List, вид  признан синонимом вида .

Гибриды 
 Cirsium ×canalense
 Cirsium ×crassum
 Cirsium ×erosum
 Cirsium ×iowense
 Cirsium ×vancouverense

Примечания

Литература 
 
 
 Бодяк // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Редкол.: В. К. Месяц (гл. ред.) и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 54. — 656 с. — 100 000 экз.

Ссылки 
 
 

Чертополоховые
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки